Ярское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Ярское сельское поселение — входит в Новооскольский район, Белгородская область
 Ярское сельское поселение — входило в Кумылженский район, Волгоградская область

 Ярское сельское поселение — входит в Ярский район, Удмуртия